PMT est un sigle qui peut signifier :
Platform Messaging Transceiver, une plateforme satellitaire permettant de la communication montante ou descendante (terme souvent utilisé dans l'écosystème Argos) ; 
Porte, monstre, trésor qui caractérise un type de jeu de rôle ;
Palmes, masque, tuba, une pratique de loisir aquatique mais aussi de sauvetage aquatique ou de plongée libre ;
PhotoMultiplier Tube, un détecteur de photons ;
 Program Map Table, un identifiant lié à une chaîne dans la norme de diffusion numérique Transport_Stream ;
 Prescription Médicale de Transport, document établi par un médecin déclenchant un transport sanitaire. 

PMT est un nom qui représente :
PMT, un groupe suisse de musique ;
PMT, un autre groupe, français, de musique ;
PMT, la société Particule Measuring Technique ;
PMT, le Pôle de Compétitivité anciennement nommé Pôle des Microtechniques.